|-
|(38001)||1998 KM37|| align=right|15,4|| align=right|2,646|| align=right|0,247|| align=right|3,86|| align=right|4,303||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38002)||1998 KO42|| align=right|15,0|| align=right|2,538|| align=right|0,195|| align=right|13,93|| align=right|4,043||MBA||27. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38003)||1998 KH44|| align=right|13,8|| align=right|2,926|| align=right|0,213|| align=right|11,77|| align=right|5,004||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38004)||1998 KJ47|| align=right|14,6|| align=right|2,616|| align=right|0,129|| align=right|4,29|| align=right|4,232||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38005)||1998 KM47|| align=right|12,3|| align=right|3,234|| align=right|0,072|| align=right|20,86|| align=right|5,814||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38006)||1998 KD48|| align=right|14,1|| align=right|2,625|| align=right|0,111|| align=right|13,57|| align=right|4,252||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38007)||1998 KS49|| align=right|15,1|| align=right|2,620|| align=right|0,118|| align=right|14,88|| align=right|4,239||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38008)||1998 KP50|| align=right|15,0|| align=right|2,729|| align=right|0,113|| align=right|12,87|| align=right|4,508||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38009)||1998 KV50|| align=right|14,3|| align=right|2,604|| align=right|0,155|| align=right|13,02|| align=right|4,200||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38010)||1998 KE51|| align=right|14,4|| align=right|2,701|| align=right|0,106|| align=right|12,97|| align=right|4,439||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38011)||1998 KL52|| align=right|13,9|| align=right|2,798|| align=right|0,118|| align=right|12,24|| align=right|4,679||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38012)||1998 KE54|| align=right|14,6|| align=right|2,602|| align=right|0,164|| align=right|16,10|| align=right|4,197||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38013)||1998 KY54|| align=right|14,4|| align=right|2,691|| align=right|0,108|| align=right|19,24|| align=right|4,415||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38014)||1998 KO61|| align=right|15,1|| align=right|2,620|| align=right|0,128|| align=right|13,03|| align=right|4,241||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38015)||1998 KX63|| align=right|14,4|| align=right|2,777|| align=right|0,073|| align=right|5,96|| align=right|4,626||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38016)||1998 KV65|| align=right|14,7|| align=right|2,579|| align=right|0,184|| align=right|17,60|| align=right|4,142||MBA||27. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38017)||1998 KW67|| align=right|14,4|| align=right|2,695|| align=right|0,176|| align=right|15,44|| align=right|4,424||MBA||26. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38018)||1998 LN2|| align=right|14,2|| align=right|3,154|| align=right|0,152|| align=right|9,48|| align=right|5,600||MBA||1. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(38019)||1998 LV2|| align=right|12,8|| align=right|3,138|| align=right|0,096|| align=right|15,33|| align=right|5,558||MBA||1. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|38020 Hannadam||1998 MP|| align=right|14,1|| align=right|3,103|| align=right|0,155|| align=right|13,20|| align=right|5,465||MBA||17. junij 1998||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(38021)||1998 MG1|| align=right|14,8|| align=right|2,799|| align=right|0,081|| align=right|4,17|| align=right|4,681||MBA||16. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38022)||1998 MS7|| align=right|14,3|| align=right|3,171|| align=right|0,103|| align=right|14,22|| align=right|5,647||MBA||19. junij 1998||Caussols||ODAS
|-
|(38023)||1998 MO39|| align=right|13,9|| align=right|2,888|| align=right|0,210|| align=right|12,92|| align=right|4,907||MBA||26. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(38024)||1998 OB|| align=right|14,5|| align=right|3,088|| align=right|0,129|| align=right|8,98|| align=right|5,426||MBA||16. julij 1998||Caussols||ODAS
|-
|(38025)||1998 QF|| align=right|13,8|| align=right|3,183|| align=right|0,088|| align=right|8,18|| align=right|5,678||MBA||17. avgust 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(38026)||1998 QC12|| align=right|13,5|| align=right|2,529|| align=right|0,071|| align=right|8,26|| align=right|4,022||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38027)||1998 QE14|| align=right|13,8|| align=right|3,048|| align=right|0,136|| align=right|11,90|| align=right|5,321||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38028)||1998 QC20|| align=right|14,2|| align=right|3,090|| align=right|0,303|| align=right|16,90|| align=right|5,431||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38029)||1998 QZ24|| align=right|12,8|| align=right|3,172|| align=right|0,145|| align=right|7,08|| align=right|5,649||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38030)||1998 QG33|| align=right|15,3|| align=right|2,975|| align=right|0,249|| align=right|3,35|| align=right|5,130||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38031)||1998 QN36|| align=right|13,3|| align=right|3,165|| align=right|0,134|| align=right|22,94|| align=right|5,630||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38032)||1998 QH43|| align=right|15,3|| align=right|3,013|| align=right|0,303|| align=right|3,34|| align=right|5,228||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38033)||1998 QN49|| align=right|13,7|| align=right|3,175|| align=right|0,172|| align=right|3,21|| align=right|5,656||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38034)||1998 QW57|| align=right|14,1|| align=right|3,050|| align=right|0,121|| align=right|10,81|| align=right|5,325||MBA||30. avgust 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38035)||1998 QC85|| align=right|14,1|| align=right|3,169|| align=right|0,119|| align=right|16,47|| align=right|5,640||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38036)||1998 RE1|| align=right|14,5|| align=right|3,034|| align=right|0,171|| align=right|17,11|| align=right|5,283||MBA||13. september 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(38037)||1998 RS18|| align=right|14,7|| align=right|3,121|| align=right|0,153|| align=right|4,94|| align=right|5,513||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38038)||1998 RQ19|| align=right|13,9|| align=right|3,167|| align=right|0,130|| align=right|1,64|| align=right|5,636||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38039)||1998 RD24|| align=right|14,1|| align=right|3,218|| align=right|0,136|| align=right|1,77|| align=right|5,771||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38040)||1998 RW49|| align=right|13,1|| align=right|3,177|| align=right|0,145|| align=right|17,97|| align=right|5,662||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38041)||1998 RQ79|| align=right|14,4|| align=right|3,194|| align=right|0,136|| align=right|5,57|| align=right|5,708||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38042)||1998 SA10|| align=right|12,8|| align=right|2,859|| align=right|0,211|| align=right|34,33|| align=right|4,832||MBA||21. september 1998||Catalina||CSS
|-
|(38043)||1998 SB26|| align=right|13,8|| align=right|2,699|| align=right|0,200|| align=right|13,21|| align=right|4,434||MBA||22. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38044)||1998 SL62|| align=right|15,1|| align=right|1,933|| align=right|0,099|| align=right|20,88|| align=right|2,688||MBA||19. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38045)||1998 SM93|| align=right|14,0|| align=right|3,174|| align=right|0,140|| align=right|12,58|| align=right|5,654||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38046)||1998 SW144|| align=right|12,9|| align=right|3,965|| align=right|0,214|| align=right|3,02|| align=right|7,896||HLD||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(38047)||1998 TC3|| align=right|14,1|| align=right|1,926|| align=right|0,042|| align=right|17,35|| align=right|2,672||MBA||14. oktober 1998||Catalina||CSS
|-
|(38048)||1998 UL18|| align=right|14,5|| align=right|1,965|| align=right|0,074|| align=right|25,27|| align=right|2,755||MBA||27. oktober 1998||Catalina||CSS
|-
|(38049)||1998 VY6|| align=right|15,5|| align=right|1,973|| align=right|0,072|| align=right|21,17|| align=right|2,772||MBA||11. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38050)||1998 VR38|| align=right|9,4|| align=right|5,223|| align=right|0,076|| align=right|28,53|| align=right|11,94||JUT||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38051)||1998 XJ5|| align=right|11,8|| align=right|5,173|| align=right|0,186|| align=right|8,76|| align=right|11,77||JUT||7. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38052)||1998 XA7|| align=right|12,8|| align=right|5,268|| align=right|0,036|| align=right|1,81|| align=right|12,10||JUT||8. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38053)||1998 XO62|| align=right|16,2|| align=right|1,902|| align=right|0,054|| align=right|20,28|| align=right|2,623||MBA||11. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38054)||1999 AG10|| align=right|14,6|| align=right|2,254|| align=right|0,233|| align=right|2,85|| align=right|3,383||MBA||14. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38055)||1999 AC24|| align=right|14,7|| align=right|1,935|| align=right|0,113|| align=right|21,05|| align=right|2,691||MBA||15. januar 1999||Catalina||CSS
|-
|(38056)||1999 BZ10|| align=right|15,8|| align=right|2,280|| align=right|0,184|| align=right|2,08|| align=right|3,443||MBA||20. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(38057)||1999 BO15|| align=right|13,0|| align=right|2,538|| align=right|0,200|| align=right|8,19|| align=right|4,043||MBA||26. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38058)||1999 CA35|| align=right|14,2|| align=right|2,256|| align=right|0,158|| align=right|3,66|| align=right|3,387||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38059)||1999 CO38|| align=right|15,1|| align=right|2,230|| align=right|0,146|| align=right|4,40|| align=right|3,329||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38060)||1999 CB61|| align=right|15,5|| align=right|2,176|| align=right|0,095|| align=right|2,37|| align=right|3,209||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38061)||1999 DJ1|| align=right|15,6|| align=right|1,966|| align=right|0,034|| align=right|22,05|| align=right|2,756||MBA||17. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38062)||1999 EC9|| align=right|16,1|| align=right|2,281|| align=right|0,211|| align=right|0,76|| align=right|3,444||MBA||15. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38063)||1999 FH|| align=right|14,5|| align=right|2,343|| align=right|0,294|| align=right|11,88|| align=right|3,585||MBA||16. marec 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(38064)||1999 FZ10|| align=right|16,0|| align=right|2,211|| align=right|0,193|| align=right|5,22|| align=right|3,288||MBA||17. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38065)||1999 FK19|| align=right|15,1|| align=right|2,139|| align=right|0,056|| align=right|2,64|| align=right|3,128||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38066)||1999 FO19|| align=right|15,5|| align=right|2,109|| align=right|0,352|| align=right|3,67|| align=right|3,063||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38067)||1999 FO31|| align=right|13,0|| align=right|2,572|| align=right|0,158|| align=right|14,07|| align=right|4,124||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38068)||1999 FK32|| align=right|14,7|| align=right|2,420|| align=right|0,280|| align=right|12,15|| align=right|3,763||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38069)||1999 GN|| align=right|14,6|| align=right|2,304|| align=right|0,177|| align=right|6,64|| align=right|3,496||MBA||5. april 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38070)||1999 GG2|| align=right|15,4|| align=right|2,144|| align=right|0,216|| align=right|4,00|| align=right|3,139||MBA||6. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38071)||1999 GU3|| align=right|19,6|| align=right|2,089|| align=right|0,508|| align=right|12,74|| align=right|3,019||AMR PHA||10. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38072)||1999 GO11|| align=right|15,8|| align=right|2,317|| align=right|0,179|| align=right|4,23|| align=right|3,525||MBA||11. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38073)||1999 GX11|| align=right|15,7|| align=right|2,260|| align=right|0,234|| align=right|2,01|| align=right|3,397||MBA||11. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38074)||1999 GX19|| align=right|15,0|| align=right|2,220|| align=right|0,267|| align=right|4,75|| align=right|3,306||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38075)||1999 GN21|| align=right|13,7|| align=right|3,068|| align=right|0,252|| align=right|6,19|| align=right|5,373||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38076)||1999 GA31|| align=right|15,7|| align=right|2,231|| align=right|0,152|| align=right|3,42|| align=right|3,332||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38077)||1999 GY31|| align=right|16,7|| align=right|2,236|| align=right|0,122|| align=right|3,53|| align=right|3,342||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38078)||1999 GW42|| align=right|14,8|| align=right|2,289|| align=right|0,233|| align=right|5,87|| align=right|3,463||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38079)||1999 HF|| align=right|14,3|| align=right|2,324|| align=right|0,194|| align=right|24,17|| align=right|3,542||MBA||16. april 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(38080)||1999 HN1|| align=right|15,3|| align=right|2,174|| align=right|0,190|| align=right|3,86|| align=right|3,205||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38081)||1999 HC10|| align=right|15,2|| align=right|2,540|| align=right|0,150|| align=right|4,58|| align=right|4,046||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38082)||1999 HO11|| align=right|16,4|| align=right|2,187|| align=right|0,100|| align=right|2,68|| align=right|3,234||MBA||17. april 1999||Catalina||CSS
|-
|38083 Rhadamanthus||1999 HX11|| align=right|6,7|| align=right|39,22|| align=right|0,153|| align=right|12,73|| align=right|246||PLT||17. april 1999||Kitt Peak||Deep Ecliptic Survey
|-
|(38084)||1999 HB12|| align=right|7,2|| align=right|56,3|| align=right|0,422|| align=right|13,14|| align=right|423||SDO||18. april 1999||Kitt Peak||Marc W. Buie; R. Millis
|-
|(38085)||1999 HO12|| align=right|15,8|| align=right|2,312|| align=right|0,141|| align=right|25,26|| align=right|3,515||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38086)||1999 JB|| align=right|17,4|| align=right|1,421|| align=right|0,567|| align=right|23,67|| align=right|1,693||APL||5. maj 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38087)||1999 JN|| align=right|15,5|| align=right|2,289|| align=right|0,102|| align=right|2,67|| align=right|3,463||MBA||6. maj 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(38088)||1999 JS1|| align=right|15,1|| align=right|2,307|| align=right|0,182|| align=right|9,42|| align=right|3,504||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(38089)||1999 JV1|| align=right|13,7|| align=right|2,553|| align=right|0,200|| align=right|14,35|| align=right|4,078||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(38090)||1999 JN2|| align=right|15,2|| align=right|2,250|| align=right|0,196|| align=right|5,40|| align=right|3,374||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(38091)||1999 JT3|| align=right|15,8|| align=right|2,170|| align=right|0,401|| align=right|9,36|| align=right|3,196||AMR||10. maj 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38092)||1999 JF5|| align=right|16,0|| align=right|2,285|| align=right|0,131|| align=right|9,06|| align=right|3,454||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38093)||1999 JX6|| align=right|15,3|| align=right|2,320|| align=right|0,142|| align=right|8,04|| align=right|3,533||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(38094)||1999 JM9|| align=right|15,9|| align=right|2,202|| align=right|0,065|| align=right|6,43|| align=right|3,267||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(38095)||1999 JD10|| align=right|15,5|| align=right|2,197|| align=right|0,198|| align=right|7,54|| align=right|3,256||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(38096)||1999 JF11|| align=right|15,4|| align=right|2,396|| align=right|0,183|| align=right|1,68|| align=right|3,709||MBA||9. maj 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38097)||1999 JW11|| align=right|15,1|| align=right|2,305|| align=right|0,234|| align=right|22,55|| align=right|3,499||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38098)||1999 JO13|| align=right|14,9|| align=right|2,353|| align=right|0,183|| align=right|5,04|| align=right|3,608||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38099)||1999 JE14|| align=right|15,6|| align=right|2,322|| align=right|0,146|| align=right|7,42|| align=right|3,538||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38100)||1999 JM14|| align=right|16,0|| align=right|2,289|| align=right|0,160|| align=right|5,66|| align=right|3,462||MBA||15. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38101)||1999 JE15|| align=right|16,3|| align=right|2,230|| align=right|0,201|| align=right|7,02|| align=right|3,329||MBA||15. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(38102)||1999 JM18|| align=right|15,4|| align=right|2,255|| align=right|0,120|| align=right|3,94|| align=right|3,386||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38103)||1999 JM19|| align=right|14,7|| align=right|2,259|| align=right|0,084|| align=right|3,22|| align=right|3,395||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38104)||1999 JL20|| align=right|15,8|| align=right|2,289|| align=right|0,122|| align=right|1,68|| align=right|3,463||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38105)||1999 JB21|| align=right|15,4|| align=right|2,281|| align=right|0,141|| align=right|4,98|| align=right|3,443||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38106)||1999 JG23|| align=right|15,9|| align=right|2,331|| align=right|0,254|| align=right|4,15|| align=right|3,559||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38107)||1999 JZ23|| align=right|15,3|| align=right|2,263|| align=right|0,126|| align=right|6,39|| align=right|3,404||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38108)||1999 JB24|| align=right|15,1|| align=right|2,204|| align=right|0,064|| align=right|2,74|| align=right|3,270||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38109)||1999 JQ24|| align=right|14,6|| align=right|2,297|| align=right|0,253|| align=right|8,64|| align=right|3,482||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38110)||1999 JH25|| align=right|15,0|| align=right|2,344|| align=right|0,157|| align=right|6,42|| align=right|3,588||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38111)||1999 JQ26|| align=right|15,5|| align=right|2,279|| align=right|0,226|| align=right|3,23|| align=right|3,440||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38112)||1999 JZ29|| align=right|15,7|| align=right|2,288|| align=right|0,168|| align=right|2,87|| align=right|3,460||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38113)||1999 JB30|| align=right|15,5|| align=right|2,341|| align=right|0,146|| align=right|6,22|| align=right|3,581||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38114)||1999 JO34|| align=right|15,8|| align=right|2,227|| align=right|0,160|| align=right|2,51|| align=right|3,322||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38115)||1999 JJ35|| align=right|16,4|| align=right|2,243|| align=right|0,100|| align=right|2,45|| align=right|3,359||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38116)||1999 JK35|| align=right|15,5|| align=right|2,269|| align=right|0,084|| align=right|0,85|| align=right|3,417||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38117)||1999 JH36|| align=right|15,2|| align=right|2,603|| align=right|0,174|| align=right|10,43|| align=right|4,198||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38118)||1999 JS36|| align=right|15,5|| align=right|2,342|| align=right|0,147|| align=right|5,02|| align=right|3,584||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38119)||1999 JN37|| align=right|14,4|| align=right|2,397|| align=right|0,140|| align=right|5,60|| align=right|3,709||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38120)||1999 JN39|| align=right|15,5|| align=right|2,411|| align=right|0,204|| align=right|2,84|| align=right|3,742||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38121)||1999 JO42|| align=right|15,4|| align=right|2,334|| align=right|0,223|| align=right|4,19|| align=right|3,565||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38122)||1999 JC43|| align=right|15,7|| align=right|2,298|| align=right|0,082|| align=right|3,20|| align=right|3,482||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38123)||1999 JD43|| align=right|15,1|| align=right|2,328|| align=right|0,086|| align=right|6,02|| align=right|3,552||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38124)||1999 JV43|| align=right|15,5|| align=right|2,323|| align=right|0,146|| align=right|4,18|| align=right|3,541||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38125)||1999 JG44|| align=right|13,5|| align=right|2,454|| align=right|0,135|| align=right|8,64|| align=right|3,845||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38126)||1999 JT44|| align=right|15,5|| align=right|2,240|| align=right|0,150|| align=right|6,11|| align=right|3,351||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38127)||1999 JL45|| align=right|15,6|| align=right|2,265|| align=right|0,096|| align=right|5,16|| align=right|3,408||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38128)||1999 JN45|| align=right|15,5|| align=right|2,250|| align=right|0,139|| align=right|5,11|| align=right|3,375||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38129)||1999 JV45|| align=right|15,5|| align=right|2,214|| align=right|0,234|| align=right|4,06|| align=right|3,293||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38130)||1999 JY45|| align=right|15,3|| align=right|2,534|| align=right|0,220|| align=right|4,17|| align=right|4,034||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38131)||1999 JR47|| align=right|16,0|| align=right|2,407|| align=right|0,189|| align=right|1,57|| align=right|3,734||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38132)||1999 JX47|| align=right|16,3|| align=right|2,176|| align=right|0,045|| align=right|4,25|| align=right|3,210||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38133)||1999 JY49|| align=right|16,6|| align=right|2,346|| align=right|0,153|| align=right|4,59|| align=right|3,593||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38134)||1999 JU51|| align=right|14,3|| align=right|2,177|| align=right|0,109|| align=right|6,49|| align=right|3,212||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38135)||1999 JB55|| align=right|15,8|| align=right|2,276|| align=right|0,162|| align=right|2,24|| align=right|3,434||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38136)||1999 JK55|| align=right|15,0|| align=right|2,382|| align=right|0,153|| align=right|4,90|| align=right|3,676||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38137)||1999 JH56|| align=right|16,3|| align=right|2,230|| align=right|0,094|| align=right|5,26|| align=right|3,330||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38138)||1999 JM56|| align=right|16,2|| align=right|2,398|| align=right|0,180|| align=right|2,42|| align=right|3,713||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38139)||1999 JH57|| align=right|14,7|| align=right|2,426|| align=right|0,221|| align=right|3,45|| align=right|3,779||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38140)||1999 JX58|| align=right|15,3|| align=right|2,277|| align=right|0,146|| align=right|7,37|| align=right|3,435||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38141)||1999 JN59|| align=right|15,1|| align=right|2,311|| align=right|0,141|| align=right|5,06|| align=right|3,512||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38142)||1999 JQ59|| align=right|15,4|| align=right|2,282|| align=right|0,147|| align=right|5,84|| align=right|3,448||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38143)||1999 JV60|| align=right|15,3|| align=right|2,268|| align=right|0,148|| align=right|2,99|| align=right|3,416||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38144)||1999 JD61|| align=right|15,5|| align=right|2,557|| align=right|0,234|| align=right|5,25|| align=right|4,088||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38145)||1999 JF61|| align=right|15,1|| align=right|2,394|| align=right|0,146|| align=right|6,10|| align=right|3,703||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38146)||1999 JK61|| align=right|15,4|| align=right|2,315|| align=right|0,144|| align=right|6,55|| align=right|3,521||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38147)||1999 JN62|| align=right|14,7|| align=right|2,392|| align=right|0,094|| align=right|5,71|| align=right|3,698||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38148)||1999 JU62|| align=right|16,0|| align=right|2,289|| align=right|0,084|| align=right|4,10|| align=right|3,463||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38149)||1999 JY62|| align=right|14,7|| align=right|2,256|| align=right|0,154|| align=right|5,18|| align=right|3,387||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38150)||1999 JX64|| align=right|16,0|| align=right|2,265|| align=right|0,104|| align=right|6,30|| align=right|3,408||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38151)||1999 JT65|| align=right|15,3|| align=right|2,268|| align=right|0,166|| align=right|1,22|| align=right|3,416||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38152)||1999 JY66|| align=right|14,7|| align=right|2,294|| align=right|0,177|| align=right|5,49|| align=right|3,474||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38153)||1999 JW67|| align=right|15,7|| align=right|2,231|| align=right|0,187|| align=right|6,09|| align=right|3,332||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38154)||1999 JU68|| align=right|15,2|| align=right|2,253|| align=right|0,069|| align=right|5,47|| align=right|3,382||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38155)||1999 JJ69|| align=right|15,0|| align=right|2,272|| align=right|0,225|| align=right|5,96|| align=right|3,424||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38156)||1999 JQ71|| align=right|15,1|| align=right|2,324|| align=right|0,198|| align=right|5,95|| align=right|3,541||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38157)||1999 JC72|| align=right|15,3|| align=right|2,232|| align=right|0,180|| align=right|5,18|| align=right|3,334||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38158)||1999 JS72|| align=right|15,9|| align=right|2,454|| align=right|0,146|| align=right|3,84|| align=right|3,845||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38159)||1999 JB73|| align=right|15,3|| align=right|2,282|| align=right|0,065|| align=right|6,93|| align=right|3,447||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38160)||1999 JG74|| align=right|15,4|| align=right|2,246|| align=right|0,106|| align=right|4,83|| align=right|3,365||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38161)||1999 JN74|| align=right|15,3|| align=right|2,243|| align=right|0,036|| align=right|6,48|| align=right|3,359||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38162)||1999 JB77|| align=right|14,9|| align=right|2,257|| align=right|0,093|| align=right|8,92|| align=right|3,390||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38163)||1999 JP77|| align=right|15,0|| align=right|2,412|| align=right|0,294|| align=right|7,78|| align=right|3,746||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38164)||1999 JB78|| align=right|15,3|| align=right|2,253|| align=right|0,232|| align=right|6,33|| align=right|3,382||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38165)||1999 JQ80|| align=right|14,3|| align=right|2,319|| align=right|0,169|| align=right|8,35|| align=right|3,531||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38166)||1999 JV84|| align=right|14,9|| align=right|2,251|| align=right|0,242|| align=right|5,26|| align=right|3,378||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38167)||1999 JU88|| align=right|15,4|| align=right|2,243|| align=right|0,172|| align=right|7,80|| align=right|3,358||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38168)||1999 JZ91|| align=right|15,2|| align=right|2,239|| align=right|0,208|| align=right|7,21|| align=right|3,350||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38169)||1999 JE98|| align=right|15,5|| align=right|2,574|| align=right|0,201|| align=right|9,53|| align=right|4,130||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38170)||1999 JR98|| align=right|14,0|| align=right|2,764|| align=right|0,203|| align=right|8,69|| align=right|4,595||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38171)||1999 JM103|| align=right|16,0|| align=right|2,201|| align=right|0,016|| align=right|5,62|| align=right|3,265||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38172)||1999 JR107|| align=right|15,7|| align=right|2,213|| align=right|0,168|| align=right|3,98|| align=right|3,291||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38173)||1999 JZ112|| align=right|16,1|| align=right|2,356|| align=right|0,245|| align=right|3,97|| align=right|3,615||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38174)||1999 JA113|| align=right|14,9|| align=right|2,547|| align=right|0,255|| align=right|5,29|| align=right|4,063||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38175)||1999 JQ118|| align=right|16,6|| align=right|2,362|| align=right|0,198|| align=right|3,02|| align=right|3,630||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38176)||1999 JR119|| align=right|15,0|| align=right|2,452|| align=right|0,183|| align=right|3,10|| align=right|3,839||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38177)||1999 JY120|| align=right|15,3|| align=right|2,598|| align=right|0,239|| align=right|3,65|| align=right|4,186||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38178)||1999 JA122|| align=right|15,7|| align=right|2,556|| align=right|0,114|| align=right|6,22|| align=right|4,086||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38179)||1999 JV122|| align=right|16,0|| align=right|2,290|| align=right|0,142|| align=right|3,43|| align=right|3,465||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38180)||1999 JR123|| align=right|15,2|| align=right|2,244|| align=right|0,160|| align=right|5,99|| align=right|3,361||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38181)||1999 JG124|| align=right|14,8|| align=right|2,310|| align=right|0,289|| align=right|23,94|| align=right|3,510||MBA||15. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38182)||1999 JG125|| align=right|16,9|| align=right|2,284|| align=right|0,180|| align=right|2,82|| align=right|3,451||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38183)||1999 JM125|| align=right|15,1|| align=right|2,354|| align=right|0,180|| align=right|1,87|| align=right|3,612||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38184)||1999 KF|| align=right|15,4|| align=right|2,328|| align=right|0,235|| align=right|1,78|| align=right|3,551||MBA||16. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38185)||1999 KJ|| align=right|16,7|| align=right|2,319|| align=right|0,132|| align=right|1,49|| align=right|3,531||MBA||16. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38186)||1999 KV|| align=right|15,7|| align=right|2,398|| align=right|0,243|| align=right|1,13|| align=right|3,712||MBA||17. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(38187)||1999 KH7|| align=right|15,0|| align=right|2,348|| align=right|0,119|| align=right|6,90|| align=right|3,597||MBA||17. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38188)||1999 KX11|| align=right|15,9|| align=right|2,298|| align=right|0,201|| align=right|2,66|| align=right|3,484||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38189)||1999 KT14|| align=right|14,6|| align=right|2,362|| align=right|0,120|| align=right|3,22|| align=right|3,629||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38190)||1999 KU14|| align=right|15,8|| align=right|2,418|| align=right|0,170|| align=right|3,16|| align=right|3,760||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38191)||1999 KF15|| align=right|15,3|| align=right|2,199|| align=right|0,077|| align=right|4,03|| align=right|3,261||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38192)||1999 LP6|| align=right|15,5|| align=right|2,813|| align=right|0,085|| align=right|2,80|| align=right|4,718||MBA||7. junij 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38193)||1999 LB8|| align=right|16,5|| align=right|2,298|| align=right|0,208|| align=right|6,81|| align=right|3,483||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38194)||1999 LS13|| align=right|15,3|| align=right|2,331|| align=right|0,146|| align=right|6,35|| align=right|3,558||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38195)||1999 LD14|| align=right|14,6|| align=right|2,580|| align=right|0,214|| align=right|6,98|| align=right|4,143||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38196)||1999 LQ15|| align=right|14,7|| align=right|2,415|| align=right|0,299|| align=right|15,01|| align=right|3,753||MBA||12. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38197)||1999 LC19|| align=right|14,6|| align=right|2,600|| align=right|0,138|| align=right|9,86|| align=right|4,191||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38198)||1999 LM19|| align=right|15,0|| align=right|2,453|| align=right|0,181|| align=right|1,44|| align=right|3,841||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38199)||1999 LO24|| align=right|13,4|| align=right|2,769|| align=right|0,307|| align=right|11,41|| align=right|4,606||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38200)||1999 LR26|| align=right|14,9|| align=right|2,351|| align=right|0,114|| align=right|5,78|| align=right|3,604||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38201)||1999 LF27|| align=right|14,5|| align=right|2,543|| align=right|0,167|| align=right|12,93|| align=right|4,056||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38202)||1999 LM33|| align=right|14,6|| align=right|2,195|| align=right|0,183|| align=right|4,24|| align=right|3,251||MBA||10. junij 1999||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|38203 Sanner||1999 MJ|| align=right|14,7|| align=right|2,530|| align=right|0,124|| align=right|5,91|| align=right|4,023||MBA||19. junij 1999||Junk Bond||J. Medkeff; D. Healy
|-
|(38204)||1999 MT|| align=right|15,3|| align=right|2,419|| align=right|0,231|| align=right|1,66|| align=right|3,760||MBA||16. junij 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38205)||1999 MH1|| align=right|14,1|| align=right|2,674|| align=right|0,201|| align=right|13,47|| align=right|4,373||MBA||20. junij 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38206)||1999 ML1|| align=right|13,3|| align=right|2,578|| align=right|0,314|| align=right|12,93|| align=right|4,139||MBA||20. junij 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38207)||1999 MM1|| align=right|15,2|| align=right|2,394|| align=right|0,188|| align=right|2,26|| align=right|3,704||MBA||20. junij 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38208)||1999 MO1|| align=right|13,7|| align=right|2,565|| align=right|0,173|| align=right|15,85|| align=right|4,108||MBA||20. junij 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38209)||1999 NE|| align=right|16,3|| align=right|2,595|| align=right|0,047|| align=right|0,98|| align=right|4,179||MBA||4. julij 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(38210)||1999 NP4|| align=right|15,4|| align=right|2,473|| align=right|0,092|| align=right|7,91|| align=right|3,889||MBA||13. julij 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(38211)||1999 NV4|| align=right|15,0|| align=right|2,693|| align=right|0,214|| align=right|3,15|| align=right|4,419||MBA||12. julij 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38212)||1999 NM5|| align=right|15,5|| align=right|2,309|| align=right|0,232|| align=right|4,53|| align=right|3,507||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38213)||1999 NU6|| align=right|14,4|| align=right|2,617|| align=right|0,076|| align=right|7,99|| align=right|4,234||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38214)||1999 NA8|| align=right|15,9|| align=right|2,330|| align=right|0,187|| align=right|1,20|| align=right|3,556||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38215)||1999 NX9|| align=right|14,2|| align=right|2,852|| align=right|0,144|| align=right|16,33|| align=right|4,815||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38216)||1999 NP10|| align=right|15,3|| align=right|2,347|| align=right|0,209|| align=right|2,96|| align=right|3,594||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38217)||1999 NB12|| align=right|15,3|| align=right|2,797|| align=right|0,122|| align=right|5,80|| align=right|4,676||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38218)||1999 NY13|| align=right|15,3|| align=right|2,461|| align=right|0,239|| align=right|6,73|| align=right|3,859||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38219)||1999 NW19|| align=right|14,5|| align=right|2,552|| align=right|0,200|| align=right|17,53|| align=right|4,076||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38220)||1999 NV23|| align=right|14,9|| align=right|2,280|| align=right|0,188|| align=right|8,71|| align=right|3,442||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38221)||1999 NB28|| align=right|13,8|| align=right|2,614|| align=right|0,158|| align=right|5,58|| align=right|4,226||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38222)||1999 NP31|| align=right|14,9|| align=right|2,587|| align=right|0,124|| align=right|3,51|| align=right|4,161||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38223)||1999 NG38|| align=right|15,2|| align=right|2,318|| align=right|0,140|| align=right|4,80|| align=right|3,529||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38224)||1999 NC41|| align=right|14,8|| align=right|2,559|| align=right|0,100|| align=right|1,67|| align=right|4,094||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38225)||1999 NT48|| align=right|14,5|| align=right|2,427|| align=right|0,128|| align=right|6,89|| align=right|3,781||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38226)||1999 NG50|| align=right|14,2|| align=right|2,627|| align=right|0,178|| align=right|12,77|| align=right|4,256||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38227)||1999 NJ50|| align=right|14,4|| align=right|2,649|| align=right|0,160|| align=right|12,67|| align=right|4,311||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38228)||1999 NH52|| align=right|14,9|| align=right|2,589|| align=right|0,151|| align=right|12,47|| align=right|4,164||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38229)||1999 NG53|| align=right|13,7|| align=right|2,591|| align=right|0,186|| align=right|12,48|| align=right|4,171||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38230)||1999 NP53|| align=right|14,9|| align=right|2,678|| align=right|0,110|| align=right|14,12|| align=right|4,382||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38231)||1999 NF54|| align=right|13,3|| align=right|3,116|| align=right|0,109|| align=right|13,25|| align=right|5,501||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38232)||1999 NW55|| align=right|14,5|| align=right|2,631|| align=right|0,137|| align=right|11,79|| align=right|4,266||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38233)||1999 NS57|| align=right|14,7|| align=right|2,315|| align=right|0,163|| align=right|7,86|| align=right|3,523||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38234)||1999 NA59|| align=right|13,8|| align=right|2,804|| align=right|0,206|| align=right|12,08|| align=right|4,694||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38235)||1999 NJ63|| align=right|15,2|| align=right|2,425|| align=right|0,054|| align=right|2,35|| align=right|3,776||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38236)||1999 NC64|| align=right|15,3|| align=right|2,371|| align=right|0,094|| align=right|7,22|| align=right|3,650||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|38237 Roche||1999 OF|| align=right|15,8|| align=right|2,380|| align=right|0,162|| align=right|1,50|| align=right|3,671||MBA||16. julij 1999||Pises||Pises
|-
|(38238)||1999 OW|| align=right|14,9|| align=right|2,578|| align=right|0,316|| align=right|6,51|| align=right|4,140||MBA||18. julij 1999||Modra||S. Gajdoš; D. Kalmancok
|-
|(38239)||1999 OR3|| align=right|17,9|| align=right|2,034|| align=right|0,578|| align=right|9,49|| align=right|2,900||APL||27. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38240)||1999 PB1|| align=right|16,0|| align=right|2,565|| align=right|0,230|| align=right|3,93|| align=right|4,108||MBA||8. avgust 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(38241)||1999 PU1|| align=right|14,0|| align=right|3,009|| align=right|0,063|| align=right|9,73|| align=right|5,218||MBA||9. avgust 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(38242)||1999 PB2|| align=right|15,1|| align=right|2,626|| align=right|0,027|| align=right|2,33|| align=right|4,255||MBA||10. avgust 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(38243)||1999 PB4|| align=right|14,6|| align=right|3,153|| align=right|0,219|| align=right|3,05|| align=right|5,598||MBA||13. avgust 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(38244)||1999 PD4|| align=right|14,9|| align=right|2,768|| align=right|0,100|| align=right|5,83|| align=right|4,605||MBA||13. avgust 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|38245 Marcospontes||1999 PF4|| align=right|15,0|| align=right|2,894|| align=right|0,083|| align=right|1,35|| align=right|4,923||MBA||12. avgust 1999||Wykrota||C. Jacques; L. Duczmal
|-
|(38246)||1999 PL4|| align=right|14,4|| align=right|2,607|| align=right|0,069|| align=right|8,97|| align=right|4,208||MBA||14. avgust 1999||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(38247)||1999 QE|| align=right|15,1|| align=right|2,333|| align=right|0,173|| align=right|4,45|| align=right|3,562||MBA||18. avgust 1999||Monte Agliale||S. Donati
|-
|(38248)||1999 QX|| align=right|15,3|| align=right|2,718|| align=right|0,094|| align=right|4,14|| align=right|4,480||MBA||17. avgust 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38249)||1999 QJ2|| align=right|14,5|| align=right|2,670|| align=right|0,243|| align=right|13,95|| align=right|4,361||MBA||24. avgust 1999||Farpoint||G. Bell
|-
|38250 Tartois||1999 QS2|| align=right|14,9|| align=right|3,169|| align=right|0,188|| align=right|2,35|| align=right|5,640||MBA||31. avgust 1999||Blauvac||R. Roy
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov